Van Dongen is een Nederlandse achternaam. Hij duidt op herkomst uit de Noord-Brabantse plaats Dongen. Er is ook een adellijk geslacht Van Dongen.
Bekende mensen met deze achternaam zijn onder andere:

 Adrianus van Dongen, Nederlands bisschop
 Cees van Dongen, Nederlands motorcoureur
 Cornelis van Dongen tot de Klencke, Nederlands gedeputeerde en landdrost
 Dionisys van Dongen (1748-1819), Nederlands kunstschilder
 Frits van Dongen (architect) 1946, Nederlands architect
 Hein van der Niet 1901-1975, pseudoniem van Frits van Dongen, Nederlands acteur
 Iris van Dongen, Nederlands beeldend kunstenaar
 Jolanda Cools-van Dongen, Nederlands wielrenster
 Jurrian van Dongen, Nederlands tekstdichter en televisieregisseur
 Kees van Dongen, Nederlands kunstschilder
 Lenette van Dongen, Nederlands cabaretière en zangeres
 Leo van Dongen, Nederlands wielrenner
 Marc Van Dongen, Vlaams filosoof
 Merel van Dongen, Nederlands voetbalster
 Peter van Dongen, Nederlands striptekenaar en illustrator
 Sjef van Dongen, Nederlands Noordpoolvorser en politicus
 Van Dongen (geslacht)
 Wies van Dongen (1931-2022), Nederlands wielrenner
 Wies van Dongen (1957), Nederlands wielrenner

Dongen, Van